Trois comtés des États-Unis portent le nom de comté de Miller () :
 comté de Miller, situé dans l'État de l'Arkansas ;
 comté de Miller, situé dans l'État de Géorgie ;
 comté de Miller, situé dans l'État du Missouri.